

Politiek 
 Zwarte Hand (afpersing), een manier van afpersen dat veel gebruikt werd door de Camorra en de Maffia.
 Zwarte Hand (beweging), een socialistische beweging.
 Zwarte Hand (Servië en Bosnië), een Servische terroristische organisatie die aansluiting van Bosnië en Herzegovina bij Servië nastreefde.
 Zwarte Hand (Palestina), een  in 1928 opgerichte radicale militante groep die Joodse dorpen aanviel.
 De Zwarte Hand (verzetsbeweging), een Belgische verzetsgroep uit de Tweede Wereldoorlog.

Fictieve figuren en organisaties 
 Black Hand (DC Comics), een figuur van DC Comics
 Black Hand (World of Darkness), een sekte van vampieren.
 Black Hand, de leider van de "Dark Brotherhood" in The Elder Scrolls IV: Oblivion.
 Black Hand (Command & Conquer), een onderdeel van de Brotherhood of Nod.
 Zwarte Hand uit de Zwarte Hand (Pietje Bell) boekenserie.
 De zwarte hand (stripalbum), een stripalbum van Jerom over de maffia
 De zwarte hand (stripreeks), een stripreeks van Bruno Loisel

Films 
The Black Hand (1906), een 11 minuten durende gangsterfilm.
Black Hand (1950), een film.

Muziek 
Mano Negra, een Franse pop-fusion band.